Beto steht für:

 Mehrere Stadtteile und Aldeias in der osttimoresischen Landeshauptstadt Dili:
 Beto Leste (Beto Timur)
 Beto Leste (Stadtteil)
 Beto Oeste (Beto Barat)
 Beto Tasi

Beto ist der Spielername folgender Personen:

 Beto (Fußballspieler, 1976), eigentlich Roberto Luís Gaspar de Deus Severo
 Beto (Fußballspieler, 1980), eigentlich Alberto Gonçalves da Costa
 Beto (Fußballspieler, 1981), eigentlich André Roberto Soares da Silva
 Beto (Fußballspieler, 1982), eigentlich António Alberto Bastos Pimparel
 Beto (Fußballspieler, 1987), eigentlich Alberto Antônio de Paula
 Beto (Fußballspieler, 1998), eigentlich Norberto Bercique Gomes Betuncal

 Ricardo Infante (1924–2008), argentinischer Fußballspieler
 Joubert Araújo Martins (* 1975), brasilianischer Fußballspieler

 Webert Da Silva Miguel (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alfaro Moreno (* 1964), argentinischer Fußballspieler
 Valberto Amorim dos Santos (* 1973), brasilianischer Fußballspieler
 Gilberto Galdino dos Santos (* 1976), brasilianischer Fußballspieler